Галка — птах з ряду горобцеподібних
 «Галка» — львівська кавова фабрика

Річка:
 Галка — річка в Україні, права притока Удая
Села:
 Галка — Сумська область, Роменський район
 Галка — Чернігівська область, Прилуцький район
Залізниця:
 Галка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці